Varcoe ist der Familienname folgender Personen:

 Helen Varcoe (1907–1995), britische Schwimmerin
 Stephen Varcoe (* 1949), britischer Opernsänger (Bassbariton)
 Travis Varcoe (* 1988), australischer Footballspieler

Sonstiges:
 Varcoe Headland, Landspitze der Ross-Insel, Antarktis